Medusa — название нескольких музыкальных альбомов.
 Medusa — студийный альбом нидерландской группы Clan of Xymox.
 Medusa — студийный альбом шотландской певицы Энни Леннокс.
 Medusa — студийный альбом британской группы Paradise Lost.